Киевский сельский округ

Краснодарский край 

 Киевский сельский округ Крымского района

Северная Осетия 

 Киевский сельский округ Моздокского района

Тюменская область 

 Киевский сельский округ Ялуторовского района